Тасси ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тасси, Агостино (1578—1644) — итальянский художник.
 Тасси, Джеймс (1735—1799) — шотландский гравёр и резчик по камню.
 Тасси, Лоренцо (род. 1995) — итальянский футболист, выступающий на поле в качестве атакующего полузащитника.
 Гарсен-де-Тасси, Жозеф Элиодор Сажес Вертю (1794—1878) — французский востоковед (арабистика, индология).